Эдуа́рд Степа́нович Ма́ликов (16 февраля 1937, Москва — 17 июля 2016, там же) — советский и российский художник кино.

Биография 
Родился 16 февраля 1937 в Москве в семье педагогов Степана Тимофеевича Маликова и Ольги Дмитриевны. Сёстры: Валентина, Зоя, Наталья, Ольга. В 1955 году окончил школу № 471. С 1955 по 1959 год учился в Строгановском училище. По окончании поступил на киностудию «Мосфильм», которая стала его единственным местом работы. За свою карьеру от ассистента художника до художника комбинированных съёмок работал с Г. Александровым, А. Птушко, Г. Данелия, Ю. Озеровым, Э. Рязановым и другими режиссёрами.

Страсть к рисованию проявилась у Эдуарда Степановича в раннем детстве. По воспоминаниям его сестры Натальи Степановны, находясь в эвакуации он изрисовал все газеты и журналы, все чистые листы. В школе всегда привлекался к созданию стенгазет. Он не расставался с карандашом никогда. И рисовал на чём угодно при первой возможности.

Всё свободное от работы время, Эдуард Степанович уделял созданию картин. Он использовал самые разнообразные изобразительные средства и жанры. 
 

Серьёзные темы в его творчестве всегда находились бок о бок с комическим. Являясь человеком с тонкой душевной организацией, он не мог не реагировать на изменения социально-политической обстановки в стране. Как пример, его работы «Венера Милосская», «Свой путь России», «Вождь», «Дети» — все между 1990 и 2000 годами. 

Среди его работ есть произведения выполненные: акварелью, гуашью, тушью, пастелью, карандашом и даже шариковой ручкой. Но самым его любимым средством всегда оставались масляные краски. С холстом и кистью он не расставался до самой последней минуты своей жизни.

Э. С. Маликов скончался 17 июля 2016 в Москве от инсульта в Городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова, куда был доставлен с дачи. Похоронен на Щербинском южном кладбище (участок № 17).

Фильмография 

  — Русский сувенир
  — Алые паруса
  — Путь к причалу
 — — Война и мир
  — Весна на Одере
  — Посол Советского Союза
  — Красная палатка
  — Море в огне
  — Агент № 1 (Польша)
  — Руслан и Людмила
  — Молчание доктора Ивенса
  — Соколово
  — Когда дрожит земля
  — Ярослав Домбровский
  — Мимино
  — Солдаты свободы
  — Хождение по мукам
  — Любовь моя, печаль моя
  — Экипаж
  — Предчувствие любви
  — Битва за Москву
  — Забытая мелодия для флейты
  — Сталинград
  — Созвездие Козлотура
  — Дети чугунных богов
  — Ермак

Галерея

Живопись

Примечания

Ссылки 
 
 Персональный сайт художника Эдуарда Маликова

Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Мастера спецэффектов
Персоналии:Мосфильм
Похороненные на Щербинском кладбище